Па́вел Конова́лов: 
 Коновалов, Павел Анатольевич (род. 1967) — российский гребец-каноист.
 Коновалов, Павел Георгиевич (1904—1997) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Коновалов, Павел Васильевич (1908—1945) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза.
 Коновалов, Павел Трофимович (род. 1960) — российский легкоатлет.